Prudential plc – brytyjskie przedsiębiorstwo
 Prudential Center – hala sportowa znajdująca się w Newark
 Prudential Financial
 Prudential Tower w Bostonie
 Two Prudential Plaza – wieżowiec w Chicago
 Hotel Warszawa w Warszawie – dawniej Prudential